|}
«Северная Пальмира» — название поезда сообщением «Санкт-Петербург — Адлер», в Адлер номер следования — 35А (35В), в Санкт-Петербург — 36А (36С). Состав поезда «Северная Пальмира» состоит из двухэтажных купейных и СВ-вагонов, а также из вагона-ресторана. Из фирменных поездов Октябрьской железной дороги Северная Пальмира имеет самый протяжённый маршрут.

История 
Поезд «Северная Пальмира» (№ 11/12) действовал до конца 1990-х, но со временем уровень обслуживания снизился, и поезд перестал быть фирменным. Затем поезд был окончательно сокращён. Однако, начальником Октябрьской железной дороги Геннадием Комаровым было принято решение о пуске нового фирменного поезда по данному направлению на базе поезда № 35/36.

Фирменный поезд «Северная Пальмира» сообщением Санкт-Петербург — Адлер запущен на ОЖД летом 2002 года. Поезд стал одиннадцатым по счету фирменным поездом на Октябрьской линии.

В 2003 году на Тверском вагоностроительном заводе были изготовлены новые вагоны для «Северной Пальмиры».

С 28 мая 2016 года на маршрут Санкт-Петербург — Адлер встали новые двухэтажные вагоны производства Тверского вагоностроительного завода. В настоящее время поезд ходит ежедневно и в его составе только двухэтажные вагоны.

Расписание движения

Примечания 

Поезда России
Поезда Октябрьской железной дороги